Цветочное — название населённых пунктов:

Россия 
 Цветочное — село в Табунском районе Алтайского края, ликвидировано в 1960-е годы.
 Цветочное — село в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Цветочное — село в Беляевском районе Оренбургской области.
 Цветочное — село в Русско-Полянском районе Омской области .

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Цветочное — село в Белогорском районе.

См. также 
 Цветочный